Karl Waldmann ist der Name folgender Personen:

* Karl Waldmann (Politiker) (1889–1969), deutscher Politiker (NSDAP)

 Karl Waldmann (Fußballspieler) (* 1935), deutscher Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Fall Karl Waldmann, Nachlass eines vermutlich fiktiven Collagisten Karl Waldmann (um 1890–nach 1958)